Rizi ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Rizi (1614–1685), spanisch-italienischer Maler

Originaltitel von:

 Rizi (Film), taiwanischer Spielfilm aus dem Jahr 2020